Kelleria är ett släkte av kräftdjur. Kelleria ingår i familjen Kelleriidae. 

Kelleria är enda släktet i familjen Kelleriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Kelleria